Albert Lecocq (1905-1969), figure du naturisme français  
 Charles Lecocq (1832-1918), compositeur français
 Charles Lecocq (1901-1922), poète belge
 Charlotte Lecocq (1977-), personnalité politique française
 Jean-Pierre Lecocq (1947-1992), scientifique et entrepreneur belge
 Pascal Lecocq (né en 1958), artiste peintre et scénographe français
 Patrick Lecocq (né en 1943), journaliste français
  : 
 un saxophoniste français, membre du Quatuor Diastema
 un ingénieur du son français
 René Lecocq (1897-1978), ancien député français
 Sylvie Lecocq, judokate française

Voir aussi